Snake (serpent en anglais) peut faire référence à :

Personnes réelles 
 Youri Djorkaeff, surnommé le snake à cause de la trajectoire de ses ballons
 Grand Monk sur World of Warcraft, mais prend trop souvent les trolls au premier degré (alias Shank)

Films 
 Snakes, un film de 1974 avec Les Tremayne (Snakey Bender)
 Snake Plissken, personnage principal des films New York 1997 et Los Angeles 2013

Séries télévisées 
 Snake, un personnage du dessin animé Les Simpson

Jeux 
 Rubik's Snake, un casse-tête mécanique
 Le snake, un genre de jeu vidéo

Metal Gear 
On trouve de nombreuses références au nom Snake dans la série Metal Gear :

 Solid Snake, le personnage central de la série ;
 Liquid Snake, frère de Solid Snake ;
 Solidus Snake, le second frère de Solid Snake ;
 Naked Snake, le père des trois Snakes cités précédemment ;
 Acid Snake, protagoniste de Metal Gear Acid 2 et clone/fils de Solid Snake ;
 Snake, le nom de code originel de Raiden ;
 Solid Snake, un épisode de la série ;
 Snake Eater, autre épisode de la série ;
 Snake's Revenge, encore autre épisode de la série ;
 The Twin Snakes, encore autre épisode de la série ;
 Snake Tales, un mode de jeu de Metal Gear Solid 2: Substance ;
 L'opération , une mission fictive présente dans ce même jeu ;
 Le plan Snake 3, un plan fictif présent dans les jeux.

Peuples et Géographie 
 Snakes, un peuple amérindien ayant participé aux Guerres indiennes
 Snake, une rivière du nord-ouest des États-Unis
 Snake, une rivière d'Alaska, dans la région de recensement de Dillingham
 Snake Canyon, un canyon au Sultanat d'Oman

Homonymie d'hydronyme